«Грустная девчонка с глазами как у собаки» — дебютный мини-альбом украинской рок-группы Пошлая Молли, выпущенный 29 января 2018 года на лейбле Warner Music Russia.

Отзывы 
Алексей Мажаев из InterMedia поставил мини-альбому оценку 3 из 5, добавив, что «мини-альбом выглядит как сборник песен, не попавших на дебютник. Причём не попавших осознанно, а не по какой-то случайности».

Канал «По фактам» и «Ридус» поместили мини-альбом на 12 позицию «30 лучших альбомов 2018 года».

Хип-хоп-портал The Flow поместил альбом на 27 строчку «50 отечественных альбомов 2018».

Творческая группа 
По данным Genius.

 Кирилл Бледный — вокал, продюсер, автор песен
 Алексей Кривошеев — миксинг, мастеринг
 Алексей Барсуков — миксинг, мастеринг
 Влад Рыбалкин — миксинг, мастеринг
 Константин Пыжов — миксинг, мастеринг

Список треков

Примечания 

Поп-альбомы
Мини-альбомы Украины
Альбомы на русском языке
Альбомы Пошлой Молли